Dieren (biologie) (Animalia), een rijk van meercellige levende wezens
 Lijsten van diersoorten

Geografie
 Dieren (Gelderland), een plaats in de gemeente Rheden (Gelderland)
 Rijksbeschermd gezicht Dieren, een van rijkswege beschermd dorpsgezicht
 Station Dieren, het spoorwegstation in Dieren
 Spoorlijn Dieren - Apeldoorn (1887-1944), een Nederlandse spoorweg

 Personen
 Bernard van Dieren (1887-1936), een Nederlands componist, muziekcriticus en schrijver
 Edmond Van Dieren (1879-1961), een Belgisch advocaat en politicus
 René van Dieren (1981), een Nederlands voetballer
 Wouter van Dieren (1941), een Nederlandse journalist, sociaal psycholoog en kunstenaar

Zie ook 
 Dieren en geluid
 Dieren in zorg en welzijn